Zidar ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinando Zidar (1915–2003), italienischer kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Jože Zidar (1927–2012), jugoslawischer Skispringer und slowenischer Journalist
 Maja Mihalinec Zidar (* 1989), slowenische Sprinterin